Aglauro (o Agraulo) – personaggio della mitologia greca, figlia di Atteo e moglie di Cecrope
 Aglauro (o Agraulo) – personaggio della mitologia greca, figlia di Cecrope e della sopracitata Aglauro, amata da Ares
 Aglauro (o Agraulo) – personaggio della mitologia greca, figlia di un rapporto incestuoso tra Eretteo e sua figlia Procri

Note